Hålevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålevattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (67 ha)
Hålevattnet (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Hålevattnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (46,2 ha)
Hålevattnet (Karlanda socken, Värmland, 660755-129286), sjö i Årjängs kommun,  (11,3 ha)
Hålevattnet (Karlanda socken, Värmland, 661620-128664), sjö i Årjängs kommun,  (20,9 ha)

Se även
Hålevatten, sjö i Mölndals kommun (Lindome socken ), 
Lilla Hålevatten (Älvsåkers socken, Halland, vid Havredal), sjö i Kungsbacka kommun, 
Lilla Hålevatten (Älvsåkers socken, Halland, vid Salvebo), sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Stora Hålevatten (Lindome socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun och Mölndals kommun,  (14,6 ha)
Stora Hålevatten (Tölö socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn